Triumph – brytyjska marka motocykli
 Triumph Engineering – brytyjska marka motocykli 
 Triumph Motor Company – brytyjski producent samochodów
 Triumph – marka bielizny damskiej
 Triumph – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana

Gminy w USA:
 Triumph (ang. Triumph Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Triumph (ang. Triumph Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Triumph (ang. Triumph Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren

Muzyka:
 Triumph – grupa muzyczna
 Triumph – album The Jacksons
 Triumph – album Philipa Baileya
 Triumph – album Triumph
 Triumph – singel zespołu Wu-Tang Clan

es:Triunfo